Владимир Дмитриевич Площенко (6 марта 1927, станция Кичкас Запорожского округа, теперь в составе города Запорожья Запорожской области — , Киев) — советский государственный деятель, министр жилищно-коммунального хозяйства УССР. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1971 — 1976 г. Член ЦК КПУ в 1976 — 1990 г. Депутат Верховного Совета УССР 8-11-го созывов.

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1944 году сотрудником 7-го отделения службы движения Сталинской железной дороги.

Член ВКП(б) с 1949 года.

В 1954 году окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта имени М. И. Калинина, инженер-механик.

В 1954 — конструктор, в 1954 — 1955 г. — старший мастер, в 1955 — 1957 г. — секретарь комитета комсомола, в 1957 — заместитель начальника железнодорожного цеха, в 1957 — 1958 г. — заместитель секретаря парткома, в 1958 — 1961 г. — секретарь партийного комитета завода «Днепроспецсталь» (город Запорожье).

В 1961 — 1971 г. — председатель исполнительного комитета Запорожского городского совета депутатов трудящихся.

22 января 1971 — 29 июля 1976 г. — министр коммунального хозяйства Украинской ССР.

29 июля 1976 — 1990 г. — министр жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР.

Потом — на пенсии в городе Киеве.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (1971)
 три ордена Трудового Красного Знамени (1976, 1981, 1986)
 два ордена Знак Почета (1958, 1966);
 медали.

Память 
В Запорожье на фасаде дома по улице Независимой Украины, 72 установлена мемориальная доска в честь В. Д. Площенко.

Источники 
 Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918—1991), Київ, Генеза, 2005.
  
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Министры коммунального хозяйства Украинской ССР
Похороненные в Киеве
Председатели Запорожского горисполкома
Члены ЦК КП Украины‎
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях